Список ультра-піків Філіппін — це список всіх 29-ти «ультра-піків» Філіппінського архіпелагу з відносною висотою () 1500 м і більше.

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 Philippines Mountains. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 02-11-2017
 Map 

 
Філіппіни
Ультра-піки
Ультра-піки
Рельєф Філіппін